Olivenzweig bezeichnet:
 einen Teil des Olivenbaumes
 ein Friedenssymbol, siehe Friedenszeichen#Olivenzweig
 die Operation Olivenzweig, siehe Türkische Militäroffensive auf Afrin (2018)

Siehe auch:
 Olivenzweig-Maler (Notname)
 Emblem der Türkischen Republik Nordzypern#Olivenzweig
 Olive Branch (Begriffsklärung)